НБА в сезоне 1994/1995 — стал 49-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Хьюстон Рокетс». В финале «Рокетс» победили в четырёх играх команду «Орландо Мэджик».

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Ссылки 
 1994-95 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1994/1995